Caix ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Caix im Départment Somme in der Region Hauts-de-France 

Caix ist der Name folgender Personen:
 Barthélemy de Caix (1776–nach 1790), französischer Violinist und Komponist
 Louis de Caix d’Hervelois (1680–1759), französischer Gambist und Komponist
 Napoleone Caix (1845–1882), italienischer Romanist

Siehe auch:
 Caixa
 Caixas (Begriffsklärung)